Synaptolus est un genre éteint de poissons de la classe des Sarcopterygii qui vivait lors du Carbonifère.

Liste d'espèces 
Liste peut-être incomplète :
 Synaptotylus newelli (Hibbard, 1933) - espèce type †

Publication originale

Notes et références

Liens externes 
 

Genre de sarcoptérygiens préhistoriques (nom scientifique)
Poisson du Carbonifère
Taxon fossile décrit en 1963